Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1970 fand vom 20. September bis 2. Oktober in Bulgarien statt. Die DDR gewann zum ersten Mal den Titel und sorgte damit für den bislang größten Erfolg einer deutschen Mannschaft. Die Spiele wurden in Sofia, Jambol, Chaskowo und Kardschali ausgetragen.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der Vorrunde in vier Sechsergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister, wobei die Ergebnisse der direkten Duelle in die Finalrunde übernommen wurden. Die Gruppendritten und -vierten spielten um die Ränge neun bis sechzehn, die restlichen Mannschaften um die Plätze 17 bis 24. Der neue Weltmeister sowie der Zweit- und Drittplatzierte qualifizierten sich für die Olympischen Spiele 1972.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde 
Die DDR-Auswahl mit Trainer Herbert Jenter und Kapitan Siegfried Schneider besiegte im letzten Spiel der Finalrunde den Gastgeber und gewann damit den einzigen WM-Titel für Deutschland. Außerdem spielten Jürgen Freiwald, Horst Hagen, Jürgen Kessel, Jürgen Maune, Horst Peter, Eckehard Pietzsch, Arnold Schulz, Rudi Schumann, Rainer Tscharke, Wolfgang Webner und Wolfgang Weise. Im fünften Satz des entscheidenden Spieles holte die DDR-Mannschaft Rückstände von 1:9 und 5:13 auf und gewann noch mit 15:13.

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
 Youtube-Video mit dem 5. Satz des Endspiels

Einzelnachweise 

1970
Volleyballveranstaltung 1970
Weltmeisterschaft Manner 1970